Хуан Гарза има више значења:

 Хуан Гарза (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хуан Гарза (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику